The Express Messenger – cortometraggio del 1914 diretto da J.P. McGowan
The Express Messenger – cortometraggio del 1915 diretto da Arthur Mackley